4 miejscowości w Polsce 
 Pierzchno – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Wręczyca Wielka 
 Pierzchno – osada leśna w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Wręczyca Wielka 
 Pierzchno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kórnik 
 Pierzchno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Wielkopolska